Periploma alaskanum är en musselart som beskrevs av Williams 1940. Periploma alaskanum ingår i släktet Periploma och familjen Periplomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
alaskanum